Nagasari (Leles), een plaats in Indonesië
 Nagasari (Pagentan), een bestuurslaag in Indonesië
 Nagasari (Serang Baru), een plaats in Indonesië